Georges Guillain peut désigner :

 Georges Guillain (1876-1961), neurologue français.
 Georges Guillain (1947- ), poète français